Espart (Stipa tenacissima), planta herbàcia perenne que es conrea per a aprofitar-ne la fibra 
 Espart bord (Lygeum spartum) és una planta emprada com l'espart però tinguda com de qualitat inferior 
 Fibra d'espart, fibres obtingudes de diverses plantes silvestres del grup de les gramínies